Bârzeiu se poate referi la:

Localități din România
Bârzeiu, Gorj
Localități din România cu nume compuse:
Bârzeiu de Gilort, Gorj

Vezi și 
 Bârza (dezambiguizare)
 Bârzești (dezambiguizare)